Вильнёв-Лекюса́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монрежо. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31586.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 95 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки Сав и Савер ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 545 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 346 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 257 были экономически активными, 89 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 257 активных жителей работали 244 человека (131 мужчина и 113 женщин), безработных было 13 (7 мужчин и 6 женщин). Среди 89 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна